Asylum (lat. asylum „Asyl“) steht für:

 Asylum (Computerspiel), Computerspiel von 1985
 The Asylum, US-amerikanisches Filmstudio

Filme:

 Asylum (1972), britischer Horrorfilm
 Asylum (Dokumentarfilm, 1972), US-amerikanischer Dokumentarfilm
 Asylum: Therapie Mord, US-amerikanischer Thriller  aus dem Jahr 1997
 Asylum (Kurzfilm), US-amerikanischer Dokumentarfilm von 2003
 Stellas Versuchung, US-amerikanisches Filmdrama  aus dem Jahr 2005
 Asylum (2008), US-amerikanischer Horrorthriller
 I'm a Gangster, französischer Thrillers aus dem Jahr 2008

Serie:

 American Horror Story: Asylum, zweite Staffel der US-amerikanischen Horrorserie American Horror Story

Musik:

 Asylum Records, US-amerikanisches Musiklabel
 Asylum (Kiss-Album), Musikalbum der US-amerikanischen Rockband Kiss
 Asylum (Disturbed-Album), Musikalbum der US-amerikanischen Metalband Disturbed
 Asylum (Band), ehemalige englische Gothic-Rock-Band

Geografische Orte:

 Asylum (Kalifornien), Ortschaft im Mendocino County, US-Bundesstaat Kalifornien
 Asylum (Pennsylvania), Ortschaft im Bradford County (Pennsylvania), US-Bundesstaat Pennsylvania
 Asylum (Rom), antiker Name eines Platzes auf dem römischen Kapitol, entspricht dem heutigen Kapitolsplatz
 Asylum Avenue District, in Hartford, Connecticut, ID-Nr. 79002672
 Asylum Bridge, in Osawatomie, Kansas, ID-Nr. 89002187
 Asylum-Trumbull-Pearl Streets Historic District, in Hartford, Connecticut, ID-Nr. 85003570

Siehe auch:

 Asylum Creek, Fließgewässer im Staunton (city) County, Virginia
 Asylum Run, Fließgewässer im Dauphin County, Pennsylvania
 Asylum Lake, See im Kalamazoo County, Michigan
 Asylum Shaft Mine, Mine im Tuscaloosa County, Alabama
 Asylum Avenue District Historic District, Park im Hartford County, Connecticut
 Asylum Avenue Green, Park im Hartford County, Connecticut